Le terme deuxième ligne peut faire référence :
 en rugby à XIII, au poste de deuxième ligne ;
 en rugby à XV, au poste de deuxième ligne.